Les  championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Rotterdam aux Pays-Bas.

Résultats hommes

Concours par équipes

Concours général individuel

Finales par engins

Sol

Cheval d'arçon

Anneaux

Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Résultats femmes

Concours par équipe

Concours général individuel

Finales par engins

Saut

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Tableau des médailles 

1987
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique 1987
Artistique Monde 1987
Artistique Monde
1987 aux Pays-Bas